Happy Guys () — еротично-комедійна бара-манґа, написана манґака під псевдонімом «Мацу Такеші».

Сюжет 
Жив та був звичайний 24 річний хлопець гей, ні про що не думав, нічим не страждав, як раптом до нього на голову звалився його сусід гетеро… зі своїм вічним стояком. Він непоганий хлопець, але збочинець, помішаний на порно. Через це, усі його стосунки із дівчатами закінчуються дуже швидко.

 Мінамі Шинго — 24 роки, гей. Коротке темне волосся. Звичайнісінький хлопець.
 Конно Джин — 26 років, сусід Мінамі. Має маленьку борідку.

Див. також 
 Priapus
 Бара
 Яой
 Сьонен-аі

Посилання 
 Манґа на сайті «adultmanga»  
 Манґа на сайті «takeshimatsu.tumblr.com»  

Аніме та манґа в жанрі бара
Аніме та манґа на ЛГБТ-тематику
Мацу Такеші